Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado de Roraima durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia

2020 
 12 de março de 2020 - A Secretaria Estadual de Saúde informa que o primeiro caso suspeito do novo coronavírus foi registrado em Roraima.
 21 de março de 2020 - Governo de Roraima confirma os dois primeiros casos da doença. Se trata de um casal de Boa Vista, que retornou recentemente de viagem à São Paulo. O estado foi o último do Brasil a apresentar casos do novo coronavírus.
 03 de abril de 2020 - O estado registra a primeira morte pelo COVID-19. Se trata de um idoso de 60 anos, morador de Boa Vista. Ele não apresenta nenhuma doença pré-existente.

2021 
 16 de maio de 2021 - O estado ultrapassa a marca de 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual de Saúde.
 17 de agosto de 2021 - Os dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que Roraima é o estado com a maior incidência de casos de COVID-19 a cada 100 mil habitantes no país.
 29 de setembro de 2021 - O estado ultrapassa a marca de 2 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Estatísticas 

Por município:

Esta é a lista com casos confirmados: 

Até 12 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso